McAnally ist der Familienname folgender Personen: 

 Mac McAnally (* 1957), US-amerikanischer Country-Musiker
 Ray McAnally (1926–1989), irischer Schauspieler
 Shane McAnally (* 1974), US-amerikanischer Country-Musiker